

Localidades

Saint-Maixant (Creuse)
Saint-Maixant (Gironde)

Desambiguações de topônimos